Puchar Wysp Owczych w piłce siatkowej mężczyzn 2011 (farerski Steypafinalur 2011) – 12. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Wysp Owczych odbywających się od 2000 roku. Brały w nich udział dwie najlepsze drużyny Eik-ligan po 1. rundzie rozgrywek (tj. po 20 meczach).

W meczu finałowym rozegranym 19 lutego 2011 roku w Ítróttarhøllin w Thorshavn wystąpiły kluby  i . Puchar Wysp Owczych zdobył  po zwycięstwie w tie-breaku.

Tabela

Składy drużyn

Ítróttarfelag Fuglafjarðar

Mjølnir

Finał

Rozkład punktów

Bibliografia 
 
 

2011 w piłce siatkowej
Puchar Wysp Owczych w piłce siatkowej mężczyzn
2011 na Wyspach Owczych